Il singolare del torneo di tennis Montevideo Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Nalbandian che ha battuto in finale Fernando González 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 David Nalbandian (Campione)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)

 José Acasuso (quarti di finale)
 Agustín Calleri (semifinali)
 Alexandre Simoni (primo turno)
 André Sá (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 2001